Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1969 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rod Laver je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Rod Laver, (prvak)
   Ken Rosewall, (tretji krog)
   Tom Okker, (prvi krog)
   Tony Roche, (polfinale)
   John Newcombe, (četrtfinale)
   Richard Pancho Gonzales, (tretji krog)
   Fred Stolle, (četrtfinale)
   Marty Riessen, (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1969